Carl Gustaf Mannerheim (entomoloog) (1797-1854), entomoloog en politicus; grootvader van onderstaande persoon.
 Carl Gustaf Mannerheim (Fins president) (1867-1951), militair, regent en later president van Finland